Opoczyński steht für:
 Powiat Opoczyński in der polnischen Woiwodschaft Łódź

Opoczynski ist der Familienname folgender Personen:
 Evelyn Opoczynski (* 1949), deutsche Schauspielerin
 Michael Opoczynski (* 1948), deutscher Fernsehjournalist und -moderator